Момас има више значења:

 Општина Момас (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Момас (Момас, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику